Die Nemzeti Bajnokság 2017/18, offiziell nach dem Sponsor OTP Bank OTP Bank Liga benannt, war die 117. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball.

Titelverteidiger war Honvéd Budapest. Meister wurde zum 3. Mal Videoton FC. Neuling Balmazújvárosi FC und Vasas Budapest mussten absteigen. Diósgyőri VTK rettete sich am letzten Spieltag mit dem 2:1-Siegtreffer in der 86. Minute gegen den bereits feststehenden Meister Videoton FC noch auf den zehnten Platz.

Modus 
Wie in der letzten Spielzeit konkurrierten 12 Teams in 33 Runden um die Meisterschaft. Die Mannschaften, die in der vergangenen Saison die Plätze 1 bis 6 belegten, hatten insgesamt 17 Heimspiele, die anderen sechs Mannschaften dementsprechend 16 Heimspiele. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine 

Bis zur Fertigstellung des renovierten Illovszky Rudolf Stadions trägt der Verein seine Heimspiele im Stadion vom Stadtrivalen Újpest Budapest aus.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18